Brentano-Haus bzw. Brentanohaus steht für:
 Brentano-Haus (Günzburg), Stadtpalais der Handelskompanie Brentano-Monticelli & Co. in Günzburg, Landkreis Günzburg in Bayern
 Brentanohaus, Weingut der Familie Brentano in Oestrich-Winkel, Rheingau-Taunus-Kreis in Hessen